Söderlund är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Söderlund 7 461
 Söderlundh 45
Tillsammans blir detta 7 506 personer.

Personer med efternamnet Söderlund eller Söderlundh

A
 Adolf Söderlund (1887–1974), svensk skolman
 Alfred Söderlund (1884–1971), matematiker, geograf och kartograf
 Alfred Söderlund, Långbro (1843–1930), godsägare
 Andreas Söderlund (född 1980), sångare
 Andreas Söderlund (journalist) (född 1984), finlandssvensk journalist
 Ann Söderlund (född 1972), journalist, programledare och författare
 Anna-Greta Söderlund (1913–2003), textilkonstnär

B
 Berth Söderlundh (1922–1995), skådespelare
 Björn Söderlund (1950–2012), handbollstränare

C
 Christer Söderlund (1942–2014), skådespelare

E
 Erik Söderlund, flera personer
 Erik Söderlund (gångare) (1925–2009)
 Erik Söderlund (jurist) (1899–1984), justitieråd
 Ernst Söderlund (1903–1996), ekonomisk historiker

G
Gustaf Söderlund, flera personer
Gustaf Söderlund (läkare) (1884–1967)
Gustaf Söderlund (politiker) (1890–1979), direktör, kommunalpolitiker, högerman
Göran Söderlund, flera personer
Göran Söderlund (journalist) (1944–2021), sportjournalist
Göran Söderlund (museiman) (1946–2013), museiman och skriftställare
Göran Söderlund (psykolog) (född 1955), forskare och professor
 Gösta Söderlund (1909–1985), chefredaktör

H
 Helene Söderlund (född 1987), skidorienterare

I
 Ingela Söderlund, countrysångerska, revy- och musikalartist, komiker
 Ingo Söderlund, präst och fotbollssupporter

J
 Jan Söderlund  (född 1937), finländsk arkitekt
 Jezper Söderlund (född 1980), musikproducent och musiker
 Johan Söderlund (1788–1871), arkitekt, målare och tecknare
 Johan Erik Söderlund (1826–1875), arkitekt
 Jonas Söderlund (född 1971), ekonom och professor

K
 Kim Söderlund (1921–2007), mannekäng och modedirektör
 Kurt Söderlund (1896–1953), skeppsbyggare

L
 Lennart Söderlund (1918–2011), företagsledare
 Lille Bror Söderlundh (1912–1957), tonsättare, viskompositör, dirigent

M
 Magnus Söderlund (född 1963), professor i företagsekonomi
 Mats Söderlund, förgreningssida
 Mathilda Söderlund (född 1992), klättrare
 Mats Söderlund (artist) (född 1967), musiker och fotomodell
 Mats Söderlund (författare)  (född 1965)
 Michael Söderlundh (född 1942), konstnär och konstlärare
 Mikael Söderlund (född 1965), kommunalpolitiker, moderat, rådgivare

N
 Niclas Söderlund, webbtidningsredaktör

O
 Olle Söderlund (född 1938), journalist
 Olle Söderlund (konstnär) (1924–2004), konditor, målare och tecknare
 Oscar Söderlund (1892–1965), sportjournalist med signaturen "Glokar Well"

P
 Patrick Söderlund (född 1973), spelentreprenör

R
 Roine Söderlundh (född 1966), dansare och koreograf
 Rune Söderlund (född 1944), teolog

S
 Staffan Söderlund (född 1943), bandyledare
 Sigrid Söderlund (1921–2012), läkare
 Sven Söderlund (1844–1919), lärare och sångkomponist

T
 Tim Söderlund (född 1998), ishockeyspelare

U
 Ulla-Britt Söderlund (1943–1985), kostymtecknare

W
 Walle Söderlund (1915–2007), dragspelare och kompositör
 Walter Söderlund (1956–2012) film- och TV-regissör

Å
 Åke Söderlund (1925–2002), gångare

Källor 

Svenska efternamn